Масео Гленн Ригтерс (; родился 30 марта 1986 года в Амстердаме, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий, лучший бомбардир Молодёжного чемпионата Европы 2007.

Клубная карьера 
Ригтерс воспитанник амстердамского футбола. Его первым клубом была команда ЗСГО, а затем он попал в более крупный клуб «Нерландия», где был замечен скаутами «Херенвена». Интерес к юному футболисту проявлял также столичный «Аякс», но он всё же выбрал фризский клуб. В 2003 году начал свою карьеру в «Херенвене». Масео не смог выиграть конкуренцию и по окончании сезона перешёл в «Дордрехт», выступающий дивизионом ниже. Забив 8 голов в 17 матчах Ригтерс вновь перебрался в Эредивизи, подписав контракт с НАК Бреда. Несмотря на постоянное место в основе Масео забил в двух сезонах всего 5 мячей.

В летом 2007 года после молодёжного Евро Ригтерс в ранге лучшего бомбардира турнира перешёл в английский «Блэкберн Роверс». Он подписал с клубом контракт на четыре года. 22 июля в матче Кубка Интертото против литовского «Ветра» Масео дебютировал за новый клуб, на 65-й минуте заменив Бенни Маккарти. 29 сентября в поединке против «Сандерленда» Ригтерс дебютировал за клуб в Премьер лиге. Следующие четыре года из-за высокой конкуренции он выступал на правах аренды за «Норвич Сити», «Барнсли» и «Виллем II». 1 июля 2011 года контракт Масео с «Блэкберном» закончился и он стал свободным агентом.

19 августа Ригтерс подписал контракт с новозеландским клубом «Веллингтон Феникс», но контракт был прерван из-за того, что стороны не могли согласовать условия. В команде он провёл 10 дней и даже успел отметится голом в товарищеском матче.

1 сентября того же года Масео подписал контракт с командой «Голд-Кост Юнайтед». 21 октября в матче против «Брисбен Роар» он дебютировал в А-Лиге. Уже в следующем поединке против «Ньюкасл Юнайтед Джетс» Ригтерс забил свой первый гол за «Голд-Кост Юнайтед». По окончании сезона «Юнайтед» не стал продлевать контракт и Масео стал свободным агентом.

Международная карьера 
В 2007 году Ригтерс был вызван в молодёжную сборную Нидерландов для участия в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он стал лучшим его бомбардиром отличившись в матчах группового этапа против молодёжных команд Бельгии и Португалии. В полуфинале против Англии Масео забил мяч в конце встрече, который перевел игру в дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались голландцы. Ригтерс также отличился в финальной встрече против Сербию и помог молодёжной сборной стать чемпионами Европы.

Достижения 

Международные

 Нидерланды (до 21)
  Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — 2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Голд-Кост Юнайтед»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Дордрехт»